Baker County je jméno tří okresů v USA:

 Baker County (Florida)
 Baker County (Georgie)
 Baker County (Oregon)